О́рская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, название происходит от имени города Орск Оренбургской области.

Россия 
 Орская улица — улица в Оренбурге.
 Орская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Орская улица — улица в Уфе.
Орская улица — улица в Гае.

Украина 
 Орская улица — улица в Днепре.
 Орская улица — улица в Донецке.
 Орская улица — улица в Киеве.
 Орская улица — улица в Харькове.